

Населені пункти та їхні частини
 Суліслав — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Суліслав — село в гміні Рашкув Островського повіту Великопольського воєводства
 Суліслав — колонія в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки